Fase de classificació de la Copa d'Àfrica de Nacions de futbol de l'any 1992.

 Algèria classificat com a campió anterior.
 Senegal classificat com a organitzador.

Ronda preliminar 

Mauritània guanyà 3–2 en l'agregat.

Fase de grups

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 7

Grup 8

Equips classificats 
Els 12 equips classificats foren:

Notes

Referències 

1992
Competicions futbolístiques del 1992